Ayesha (voornaam)
 Ayesha, een fantasyroman uit 1905, vertaald in het Nederlands als De terugkeer van Zij